A expressão "Oki", variante da expressão "Ok", foi criada por Francisca Cochofel nos seus anos de adolescência. Atualmente o "Oki" já é utilizado por milhões de pessoas e contribui todos os dias para um modo de comunicação mais acolhedor. Não obstante, esta expressão acaba por ser muito versátil, podendo ser utilizada de uma forma hóstil ("OKI.") ou até de forma a demonstrar entusiasmo ("Okiiiii").
Oki pode referir-se a:
 OK 

Desambiguações de topônimos

Província de Oki
 Distrito de Oki